«Джек Ричер, или 61 час» (, другое название — «61 час») — роман английского писателя Ли Чайлда, вышедший в 2009 году. Четырнадцатая книга из серии о бывшем военном полицейском Джеке Ричере. Является бестселлером по версии «The New York Times».

Сюжет 
Автобус, в котором едет бывший военный полицейский Джек Ричер, попадает в аварию. Из-за непогоды всех пассажиров перевозят и расселяют на неопределённое время в Болтон, штат Южная Дакота, в котором находится одна из крупнейших тюрем в США. Местные жители и правоохранительные органы подчиняются потребностям и требованиям исправительного учреждения. В тюрьме содержится лидер братства байкеров, ожидающий суда по делу о наркотиках, поэтому приоритетом для полиции становится защита единственной свидетельницы Джанет Солтер. 

Мексиканский наркобарон Платон отправляет анонимного киллера ликвидировать всех возможных свидетелей сделки с байкерами. После организации бунта, в тюрьму направляются все силы полиции и Ричер вызывается защитить Джанет Солтер. Вместе с тем он по телефону знакомится с майором Сьюзен Тернер, новым командиром 110-го подразделения военной полиции, которым раньше руководил Ричер. Джек помогает отыскать дезертира и намеревается встретиться с Сьюзен, чей голос ему понравился.

Благодаря помощи военных, Ричер узнаёт, что на территории, принадлежавшей армии США, содержатся огромные запасы метамфетамина. Также он раскрывает, что нанятый Платоном убийца — майор Холланд, начальник местной полиции, которого наркобарон шантажирует дочерью. Ричер убивает Холланда и прилетевшего за наркотиками Платона и чудом выживает после взрыва в шахте.

Награды 
2011 — Премия «Theakston Old Peculier» в номинации «Криминальный роман года»

Примечания

Ссылки 

 http://www.leechild.com/books/61-hours.php
 https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/lee-child/61-hours/
 https://www.bookbrowse.com/bb_briefs/detail/index.cfm/ezine_preview_number/4954/61-hours
 http://detectivemethod.ru/rvw/series-of-jack-reacher/
 https://www.nytimes.com/2010/05/14/books/14book.html
 https://www.nytimes.com/2010/05/14/books/excerpt-61-hours.html
 https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/61-hours-by-lee-child-1922844.html
 https://www.theguardian.com/books/2010/mar/14/61-hours-by-lee-child-review-euan-ferguson
 https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-year-in-reading-malcolm-gladwell

Романы 2010 года
Романы-триллеры
Романы Ли Чайлда